O’Shea’s Limited steht für:
 O’Shea’s Limited (Daihatsu)
 O’Shea’s Limited (Dodge)
 O’Shea’s Limited (Opel)

Siehe auch:
 O’Shea Group